Edward Giacomin, dit Ed ou Eddie Giacomin, (né le  à Sudbury au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il a évolué avec les Rangers de New York de 1965 à 1976 avant de terminer sa carrière avec les Red Wings de Détroit en 1978. Avant de jouer dans la LNH il évoluait dans la Ligue américaine de hockey aux Reds de Providence. Il est intronisé au temple de la renommée du hockey en 1987.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Presidents de Washington || EHL || 4 || 4 || 0 || 0 || 240 || 13 || 3,25 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Comets de Clinton || EHL || 51 ||  ||  ||  ||  || 206 || 4,04 ||  || 3 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Reds de Providence || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 4 || 4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Reds de Providence || LAH || 43 || 17 || 24 || 0 ||  || 183 || 4,37 ||  || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Rovers de New York || EHL || 12 || 2 || 10 || 0 || 720 || 54 || 4,5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Reds de Providence || LAH || 40 || 20 || 19 || 1 ||  || 144 || 3,6 ||  || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Reds de Providence || LAH || 39 || 22 || 14 || 2 ||  || 102 || 2,62 ||  || 4 || 12 || 6 || 2 || 4 || 359 || 31 || 5,18 ||  || 0 || 0
|-
| 1963-1964 || Reds de Providence || LAH || 69 || 30 || 34 || 5 ||  || 232 || 3,37 ||  || 6 || 41 || 3 || 1 || 2 || 120 || 12 || 4 ||  || 0 || 2
|-
| 1964-1965 || Reds de Providence || LAH || 59 || 19 || 38 || 2 ||  || 226 || 3,84 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Rangers de New York || LNH || 35 || 8 || 20 || 6 ||  || 125 || 3,68 ||  || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Clippers de Baltimore || LAH || 7 || 3 || 4 || 0 || 420 || 21 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Rangers de New York || LNH || 68 || 30 || 27 || 11 ||  || 173 || 2,61 ||  || 9 || 8 || 4 || 0 || 4 || 245 || 14 || 3,43 || 89,6 || 0 || 
|-
| 1967-1968 || Rangers de New York || LNH || 66 || 36 || 20 || 10 ||  || 160 || 2,44 ||  || 8 || 4 || 6 || 2 || 4 || 358 || 18 || 3,02 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 1968-1969 || Rangers de New York || LNH || 70 || 37 || 23 || 7 ||  || 175 || 2,55 ||  || 7 || 2 || 3 || 0 || 3 || 179 || 10 || 3,35 || 85,3 || 0 || 2
|-
| 1969-1970 || Rangers de New York || LNH || 70 || 35 || 21 || 14 ||  || 163 || 2,36 ||  || 6 || 2 || 5 || 2 || 3 || 275 || 19 || 4,15 || 85,8 || 0 || 0
|-
| 1970-1971 || Rangers de New York || LNH || 45 || 27 || 10 || 7 ||  || 95 || 2,16 ||  || 8 || 4 || 12 || 7 || 5 || 757 || 28 || 2,22 || 91,2 || 0 || 2
|-
| 1971-1972 || Rangers de New York || LNH || 44 || 24 || 10 || 9 ||  || 115 || 2,7 ||  || 1 || 4 || 10 || 6 || 4 || 596 || 27 || 2,72 || 90,2 || 0 || 2
|-
| 1972-1973 || Rangers de New York || LNH || 43 || 26 || 11 || 6 ||  || 125 || 2,91 ||  || 4 || 6 || 10 || 5 || 4 || 537 || 23 || 2,57 || 90,3 || 1 || 4
|-
| 1973-1974 || Rangers de New York || LNH || 56 || 30 || 15 || 10 ||  || 168 || 3,07 ||  || 5 || 4 || 13 || 7 || 6 || 785 || 37 || 2,83 || 89,5 || 0 || 6
|-
| 1974-1975 || Rangers de New York || LNH || 37 || 13 || 12 || 8 ||  || 120 || 3,48 ||  || 1 || 20 || 2 || 0 || 2 || 85 || 4 || 2,82 || 86,7 || 0 || 4
|-
| 1975-1976 || Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 3 || 1 || 240 || 19 || 4,75 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Red Wings de Détroit || LNH || 29 || 12 || 14 || 3 ||  || 100 || 3,45 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Red Wings de Détroit || LNH || 33 || 8 || 18 || 3 ||  || 107 || 3,58 ||  || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Red Wings de Détroit || LNH || 9 || 3 || 5 || 1 || 516 || 27 || 3,14 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 609 || 289 || 209 || 96 ||  ||  || 2,82 ||  || 54 || 66 || 65 || 29 || 35 ||  || 180 || 2,83 ||  || 1 ||

Références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1939
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Membre du Temple de la renommée du hockey
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré